

События 
 Кузнецкий мост получил статус улицы.
 3 января — в ходе Войны шестой коалиции началась осада Меца.
 14 января — Великобритания и Швеция подписали с Данией, союзницей Франции, Кильские мирные договоры. Дания уступила Швеции Норвегию в обмен на Померанию и остров Рюген, а также получила от Великобритании свои прежние колонии, кроме острова Гельголанд.
 9—14 февраля — Шестидневная война Наполеона. Император французов за 6 дней в 4 сражениях (Шампобер, Монмираль, Шато—Тьерри, Вошан) нанёс 4 поражения Силезской армии фельдмаршала Блюхера.
 6 апреля — Наполеон I отрёкся от престола в пользу своего сына Наполеона II. В этот же день Наполеон II отстранён от власти Людовиком XVIII.
 4 мая — вернувшийся в Испанию король Фердинанд VII отменил Кадисскую конституцию.
 30 мая — подписан Парижский мир между Францией с одной стороны и Россией, Великобританией, Австрией, Пруссией, Швецией, Испанией и Португалией с другой.
 23 июня — армия правительства Буэнос-Айреса вошла в Монтевидео, испанский гарнизон капитулировал.
 5 июля — англо-американская война, Сражение при Чиппева.
 6 июля — Симон Боливар с остатками своей армии оставил Каракас и начал отступление на восток по побережью Карибского моря.
 18 августа — силы роялистов разбили отступающую армию Боливара близ Барселоны (Венесуэла).
 24 августа — в ходе Англо-американской войны британский десант захватил Вашингтон. Сожжены Белый дом и Капитолий.
 22 октября — конгресс в Апацингане принял первую конституцию Мексики, провозглашавшую её республикой, гарантировавшую равенство граждан перед законом, а также свободу слова и печати.
 12 декабря — армия Симона Боливара вступила в Боготу. Кундинамарка вошла в состав федерации Новой Гранады.
 24 декабря — подписан Гентский договор, завершивший Англо-американскую войну 1812—1814 годов.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1814 году
 13 января — Мишель Генри Годфруа, министр юстиции Нидерландов, борец с антисемитизмом (ум. 1882).
 9 марта — Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт и художник.
 18 апреля — Евстафий Тышкевич, литовский и белорусский археолог, историк, коллекционер, граф.
 23 апреля — Луи Эжен Амедей Ашар, французский журналист и драматург.
 24 апреля — Василий Антонович Инсарский, русский писатель-мемуарист.
 5 июня — Адольф фон Глюмер, прусский генерал, почётный гражданин Фрайбурга (ум. 1896).
 19 июля — Самюэль Кольт, американский оружейник, изобретатель и промышленник.
 26 июля — Константин Кретиус, немецкий живописец, профессор живописи. Действительный член Берлинской академии искусств .
 10 августа — Анри Нестле основатель компании «Nestle».
 15 октября — Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт (ум. 1841).
 17 октября — Яков Фёдорович Головацкий, украинский поэт, писатель, фольклорист.
 24 октября — Рафаэль Каррера, президент Гватемалы в 1844—1865 годах (ум. 1865).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1814 году
 21 января — Жак Анри Бернарден де Сен-Пьер, французский писатель (род. 1737).
 29 января — Иоганн Готлиб Фихте, немецкий философ (род. 1762).
 1 февраля — Николай Николаевич Бантыш-Каменский, русский историк (род. 1737).
 12 апреля — Чарльз Берни, английский композитор, органист и историк музыки (род. 1726).
 27 февраля — Жюльен Луи Жоффруа, французский литературный критик (род. 1743).
 5 марта — Андрей Никифорович Воронихин, русский архитектор и живописец (род. 1759)).
 27 мая — Иван Акимович Акимов, русский художник (род. 1755).
 29 мая — Жозефина Богарне, французская императрица, первая жена Наполеона I (род. 1763).
 21 июня — Иоганн Мартин Миллер, немецкий писатель и поэт (род. 1750).
 10 ноября — Эузебиуш Словацкий, польский поэт, драматург, переводчик; отец поэта Юлиуша Словацкого (род. 1772 или 1773).
 2 декабря — маркиз де Сад, французский основоположник садизма (род. 1740).
 5 декабря — Э. Парни, французский поэт (род. 1753).

См. также

Примечания